Трес Ескинас има више значења:

 Трес Ескинас (Сан Дијего де ла Унион), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Трес Ескинас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику